Příjmení Taussig, přechýleně Taussigová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Fritz Taussig, později Bedřich Fritta (1906–1944), česko-židovský fotbalový brankář, grafik, karikaturista a oběť nacismu
 Josef Taussig (1914–1945), český novinář a oběť nacismu
 Jiří Taussig (1919–2010), česko-židovský fotbalista a lední hokejista
 Kurt Taussig (1923–2019), český stíhací pilot (člen RAF)
 Pavel Taussig, vícero nositelů

Ženský tvar
 Elsa Brod-Taussig (1883–1942), německá židovská překladatelka
 Helen B. Taussigová (1898–1986), americká kardioložka, zakladatelka oboru dětské kardiochirurgie
 Jarmila Taussigová-Potůčková (1914–2011), česká (československá) politička KSČ a politická vězeňkyně
 Lenka Taussigová (* 1982), česká modelka

Podobné články
 Heřman Tausik (1878–1961), český (československý) politik ČSSD/KSČ
 Taussigova synagoga, bývalá synagoga v Praze

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení